Jequitinhonha pode referir-se a:

Corveta Jequitinhonha - navio da armada imperial brasileira que lutou na Batalha Naval do Riachuelo.
Mesorregião do Jequitinhonha - região do Vale do Jequitinhonha.
Jequitinhonha - município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Jequitinhonha - rio brasileiro dos estado de Minas Gerais e da Bahia.

Desambiguação